Albert de Quintana i Combis (1834-1907), polític i escriptor català
 Albert de Quintana i Serra (1870-1957), advocat i polític català
 Albert de Quintana i de León (1890-1932), polític català
 Albert de Quintana i Vergés (1904-1999), advocat i polític català